Duitsland:
Grünbach (Saksen), een gemeente in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Grünbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Grünbach am Schneeberg, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk